Милвуд има више значења:
 Милвуд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Милвуд (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Милвуд (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина